Niptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Niptjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689005-146189), sjö i Härjedalens kommun, 
Niptjärnen (Ytterhogdals socken, Hälsingland, 689053-146571), sjö i Härjedalens kommun,  (4,9 ha)
Niptjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Niptjärnen (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Niptjärnen, Lappland, sjö i Åsele kommun,  (5,77 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn